Вести Агула — общественно-политическая газета на агульском и русском языках, издающаяся в Дагестане. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Дагестане, а также публикует материалы по истории и культуре агульцев.

Газета выходит один раз в неделю.

История 
Газета основана в 1951 году под названием «Агъуларин колхозчи» («Агульский колхозник»). Первоначально выходила на лезгинском языке. В 1962 году выпуск газеты был прекращён. Возобновлена в 1965 году под названием «Сельская новь» (на русском языке). В 1993 году газета получила современное название и стала издаваться на русском и агульском языках.

Ссылки 
 История газеты

Газеты на агульском языке
Газеты на русском языке
Газеты Дагестана